Zou steht für:

 Zou, Département in Benin
 Zou (Fluss), ein Fluss in Benin
 die Zou oder Chin, ein Volk in Myanmar und Indien
 Zou (Sprache), eine vom Volk Zou in Myanmar und Indien gesprochene Einzelsprache
 Zou (Staat), ein antiker Staat in China
 Zoucheng, der frühere Kreis Zou („Zouxian“) in Shandong
 den Künstlernamen von Joséphine Demerliac (* 1992), französische Filmemacherin

Zou ist der Familienname folgender Personen:

 Zou Jiahua (* 1926), chinesischer Politiker
 Zou Jingyuan (* 1998), chinesischer Turner
 Zou Kai (* 1988), chinesischer Turner
 Zou Lunlun, chinesische Guzheng-Spielerin
 Zou Rong (1885–1905), chinesischer demokratischer Revolutionär und Anarchist
 Zou Yan, chinesischer Philosoph